«Трансформеры» — медиафраншиза, сосредоточенная на меняющих форму инопланетных роботов.

«Трансформеры» также может означать:

Кино и телевидение 
 «Трансформеры (серия комиксов по фильмам)»
 «Трансформеры (мультфильм, 1986)» — мультфильм, связанный с мультсериалом
 «The Transformers» — американский мультсериал
 «Трансформеры (серия фильмов)»
 «Трансформеры (фильм)» — американский фильм 2007 года

Видеоигры 
 «The Transformers (игра)» — игра для Sinclair Spectrum и Commodore 64
 «Transformers (игра, 2003)» — видеоигра
 «Transformers (игра, 2004)» — видеоигра основная на Transformers: Armada

Комиксы 
 «Трансформеры (серия комиксов)»
 «Трансформеры (комикс, 2019)»
 «The Transformers (IDW Publishing)»
 «The Transformers (Marvel Comics)»

Музыка 
 «The Transformers The Movie: Original Motion Picture Soundtrack» — саундтрек к мультфильму 1987 года
 «Transformers: The Album» — саундтрек к фильму 2007 года.
 «Transformers: The Score» — музыка из фильма 2007 года.

Другое 
 «Трансформеры (настольная игра)» — настольная игра 1986 года
 «Трансформеры (серия игрушек)» — серия игрушек, компании Hasbro
 «Transformers: The Ride 3D» — аттракционы в тематическом парке, расположенные в нескольких парках Universal Studios

См. также 
 Трансформер
 Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (значения)
 Трансформеры: Месть падших (значения)
 Трансформеры: Роботы под прикрытием